Pist eller Píšť kan syfta på:

 Pist –  ett lutande underlag täckt med naturlig eller konstgjord snö, avsett att utför/nedför denna åka på skidor eller snowboard, inom en alpin vintersportort, se skidbacke
 Pist (fäktsport) – banan där matchen utkämpas i fäktsport
 Píšť – en ort i Tjeckien
 Pist, ursprungligen spår på kapplöpningsbana, senare själva banan inom cykel- eller hästkapplöpning.

Se även
 Pištet

Källor